

Letteratura
Il lupo – racconto di Guy de Maupassant
Il lupo – racconto di Lev Tolstoj
Il lupo (Death in the City of Light: The Serial Killer of Nazi-Occupied Paris) – libro dello storico David King del 2012

Cinema
Il lupo – film di Giulio Antamoro del 1917
Il lupo – film di Stefano Calvagna del 2007 liberamente ispirato alla vicenda di Luciano Liboni

Altro
Il Lupo – soprannome di Luciano Liboni, bandito italiano così soprannominato per il suo temperamento solitario
Il lupo – commedia teatrale di Nino Frassica del 2000
Il lupo (The Long Con) – episodio della seconda stagione di Lost

Pagine correlate
Lupo (disambigua)